Als Weltmeisterschaft 1973 oder WM 1973 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1973 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1973
 Bandy-Weltmeisterschaft 1973
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1973
 Bob-Weltmeisterschaft 1973
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1973
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1973
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1973
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1973
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1973
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1973/74
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1973
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1973
 Fechtweltmeisterschaften 1973
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1973
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1973
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1973
 Judo-Weltmeisterschaften 1973
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1973
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1973
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1973
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1973
 Rallye-Weltmeisterschaft 1973
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1973
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1973
 Ringer-Weltmeisterschaften 1973
 Schwimmweltmeisterschaften 1973
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1973
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1973
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1973
 Tischtennisweltmeisterschaft 1973
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1973
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1973
 Wasserball-Weltmeisterschaft 1973

!
Weltmeisterschaften nach Jahr